52 километр — остановочный пункт Павелецкого направления Московской железной дороги, расположен около деревни Бехтеево городского округа Домодедово Московской области.
 
Время движения электропоезда до Павелецкого вокзала — до 70 минут.

На платформе «52 километр» останавливаются не все проходящие по станции поезда. Рядом расположена деревня Бехтеево и несколько садоводческих товариществ.

См. также 
 Список железнодорожных станций и платформ Московской области

Примечания

Ссылки 
 Расписание движения электропоездов по платформе 52 километр 
 52 километр на Яндекс-картах 
 На сайте МосГид 

Остановочные пункты Московско-Курского региона Московской железной дороги
Железнодорожные станции и платформы городского округа Домодедово